WANZ steht als Abkürzung für:
 „wirtschaftlich, ausreichend, notwendig und zweckmäßig“ als Definition des Leistungskatalogs der Gesetzlichen Krankenkassen laut § 12 SGB V.

Wanz ist der Familienname resp. Künstlername folgender Personen:
 Otto Wanz (1943–2017), österreichischer Wrestler und Schauspieler
 Wanz (Sänger) (* 1968), US-amerikanischer Sänger

Siehe auch:
 Wanze
 Wanzenau (Wantzenau)
 Wanzel
 Wantzel
 Wanzl
 Wenzl
 Wentzel
 Wenzel